Джеймс Стю́арт (; 12 июля 1663, Сент-Джеймсский дворец, Лондон, Англия — 20 июня 1667, Ричмондский дворец, Лондон, Англия) — англо-шотландский принц из дома Стюартов, второй сын будущего короля Якова II от его брака с Анной Хайд, носивший титулы герцога Кембриджского, графа Кембриджа и барона Донтси. Кавалер ордена Подвязки. Родился и умер в правление своего дяди Карла II. Так как его старший брат умер во младенчестве, а Карл II не имел законного потомства, Джеймс всю свою жизнь считался наследником (после отца) корон Англии и Шотландии. Его смерть на четвёртом году жизни современники восприняли как конец дома Стюартов.

Биография 
Джеймс был третьим ребёнком и вторым сыном Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (будущего короля Якова II), от его первой жены Анны Хайд. Старший брат принца Чарльз умер в 1661 году на седьмом месяце жизни, а старшая сестра Мария, родившаяся 30 апреля 1662 года, дожила до взрослых лет. Джеймс появился на свет в Сент-Джеймсском дворце 12 июля 1663 года; Англией и Шотландией тогда правил брат его отца Карл II, не имевший законных детей. 22 июля младенца крестил Гилберт Шелдон, архиепископ Кентерберийский. Восприемниками от купели были король (дядя ребёнка), Эдвард Хайд, 1-й граф Кларендон (дед по матери), королева-мать Генриетта Мария Французская (бабка по отцу). При крещении присутствовали также Генри Джермин, 1-й граф Сент-Олбанс, и Эдвард Монтегю, 1-й граф Сэндвич. Маленького принца держала на руках Мэри Вильерс, герцогиня Бекингем.

Герцог Йоркский на тот момент принадлежал к англиканской церкви, так что Джеймс сначала воспитывался как англиканин, но в 1666 году герцог принял католичество. Джеймс 23 августа 1664 года получил от дяди-короля титулы герцога Кембриджского, графа Кембриджа и барона Донтси; это была уникальная комбинация титулов, которая позже повторилась только один раз — в случае с младшим братом Чарльза Эдгаром. Тем временем семья росла. В 1665 году герцогиня Йоркская родила дочь Анну, будущую королеву Великобритании, а в 1666 году — сына Чарльза, получившего титул герцога Кендал.

3 декабря 1666 года Джеймс стал кавалером ордена Подвязки. Во время церемонии посвящения его сопровождали Джеймс Скотт (17-летний внебрачный сын короля, двоюродный брат Кембриджа, впоследствии герцог Монмут) и Эдвард Монтегю. К этому времени уже считалось маловероятным появление у Карла II законного потомства, а потому в Джеймсе видели наследника престола второй очереди, следующего за своим отцом. В мае 1665 года король выдал Кембриджу патент на ежегодную пенсию в размере трёх тысяч фунтов стерлингов (правда, принц смог бы распоряжаться этими деньгами только по достижении четырнадцатилетнего возраста).

В конце апреля 1667 года (предположительно 27 или 28 числа) Джеймс заболел. Вероятно, это была оспа или бубонная чума: очевидец Сэмюэл Пипс пишет, что кожа ребёнка покрылась пятнами и что врач, доктор Фрейзер, не знал, как лечить эту болезнь. 22 мая в Сент-Джеймсском дворце скончался от судорог маленький герцог Кендал, после чего Кембриджа перевезли в Ричмондский дворец. Согласно дневнику Пипса, к 6 июня королевская семья потеряла надежды на выздоровление ребёнка; 9 июня Пипс записал, что принц чувствует себя заметно лучше и, как ожидается, выживет, но 20 июня герцог Кембриджский всё-таки скончался.

После смерти 

Известие о кончине принца стало шоком и для династии, и для общества. Поскольку Карл II оставался бездетным после многих лет брака, а у герцога Йоркского теперь не было сыновей, смерть Джеймса расценивалась как гибель дома Стюартов. Тело принца лежало в Вестминстерском дворце почти неделю и было похоронено в Вестминстерском аббатстве только 26 июня. Согласно латинской эпитафии, в могиле лежит «самый прославленный принц Джеймс, герцог Кембриджский, второй сын и наследник самого могущественного принца Джеймса, герцога Йоркского, который почил в Королевском зале Ричмонда на двадцатый день своего четвертого года жизни, в 1667 году от Рождества Христова» («Depositum Illustrissimi Principis Jacobis Ducis Cantabrigiæ, filii secundo-geniti Herædis Potentissimi Principis Jacobi Ducis Eboraci, qui in Aula Regia Richmondiæ vicesimo die Junii in Domino obdormivit. Ætatis suæ Quarto; Anno Domini MDCLXVII»).

Траур в связи со смертью принца объявлен не был: король не издал никаких предписаний на этот счёт. Пенсию герцога Кембриджского в последующие годы продолжали выплачивать его отцу. Титулы Джеймса вернулись к короне, и титул герцога Кембриджского даровался позже ещё нескольким членам правящей династии, а титул барона Донтси был восстановлен только однажды — для ещё одного сына герцога Йоркского, принца Эдгара, в 1667 году. Эдгар стал четвёртым и последним сыном герцога от Анны Хайд и скончался, как его старший брат, в неполные четыре года (1671 год), пережив мать всего на два месяца. Герцог Йоркский позже женился во второй раз, на Марии Моденской, которая, наконец, даровала ему здорового наследника мужского пола, дожившего до взрослых лет; однако известие о рождении этого принца спровоцировало «Славную революцию».

Сестра герцога Кембриджского принцесса Мэри (будущая королева Мария II) заказала художнику Виллему Виссингу портрет брата (предположительно в 1685—1687 годах). Живописец использовал для воссоздания внешности модели прижизненный портрет кисти Джона Райта. Он изобразил принца примерно трёхлетним, поместив его в условный аркадийский пейзаж: Джеймс одет как пастушок, держит на плече посох и показывает левой рукой вдаль, на оленя, преследуемого гончими. Картина висела над дверью гостиной в садовом домике Виндзорского замка. В иллюстрированном издании «Королевская резиденция», опубликованном в 1819 году, этот портрет фигурирует как висящий в гостиной принцессы Уэльской Каролины в Кенсингтонском дворце.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стюарты